Köver oder Kövér ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Köver (* 1979), deutsche Journalistin
 László Kövér (* 1959), ungarischer Politiker